Mit Schloss Eltz kann gemeint sein
 Burg Eltz bei Wierschem in Rheinland-Pfalz
 Schloss Eltz (Vukovar) in Vukovar in Kroatien